Beaumont Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaumont Park (Kentucky)
 Beaumont Park (Maryland)